Escudella (recipient), recipient culinari
 Escudella (eina) 
 Escudella i carn d'olla